Кловис може да се отнася за:

 Кловис (култура) – праисторическа култура в Северна Америка, датираща от преди 11 500 години
 остарял вариант на съвременното име Лудвиг – виж Хлодвиг

 Населени места:
 Кловис (Ню Мексико) – административен център на окръг Къри (окръг, Ню Мексико), щат Ню Мексико, Съединени американски щати
 Кловис (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ